Села
 Новосілка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Новосілка — Донецька область, Волноваський район
 Новосілка — Житомирська область, Звягельський район
 Новосілка — Житомирська область, Коростенський район
 Новосілка — Житомирська область, Житомирський район, Потіївська сільська громада
 Новосілка — Житомирська область, Житомирський район, Черняхівська селищна громада
 Новосілка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Новосілка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Новосілка — Львівська область, Львівський район
 Новосілка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Новосілка — Одеська область, Болградський район
 Новосілка — Тернопільська область, Чортківський район, Бучацька міська громада колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Новосілка — Тернопільська область, Чортківський район, Гримайлівська селищна громада  колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Новосілка — Тернопільська область, Чортківський район, Заліщицька міська громада колишній (до 2020 року) Заліщицький район
 Новосілка — Тернопільська область, Тернопільський район, Скалатська міська громада колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Новосілка — Тернопільська область, Тернопільський район, Підгаєцька міська громада колишній (до 2020 року) Підгаєцький район
 Новосілка — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Новосілка — Херсонська область, Бериславський район
 Новосілка — Херсонська область, Скадовський район
 Новосілка — Хмельницька область, Хмельницький район, Городоцька міська громада
 Новосілка — Хмельницька область, Хмельницький район, Деражнянська міська громада
 Новосілка — Хмельницька область, Хмельницький район, Заслучненська сільська громада
 Новосілка — Хмельницька область, Шепетівський район
 Новосілка — Черкаська область, Уманський район

 Новосілка — колишній хутір, тепер частина села Ренова Зборівського району Тернопільської області
 Новосілка — колишня назва села Збручанське Борщівського району Тернопільської області
 Новосілка — назва села Новокарлівка Пологівського району Запорізької області до 1991 року
 Новосілка — назва села Новосілки Золочівського району Львівської області до 1989 року

Селище
 Новосілка — Миколаївська область, Вознесенський район

Примітки